В одиночному розряді тенісного турніру Queensland Open 1990, який проходив у рамках Туру WTA 1990, Наташа Звєрєва здобула титул, у фіналі перемігши Рейчел Макквіллан з рахунком 6-4, 6-0.

Сіяні гравчині 

  Гелена Сукова (чвертьфінал)
  Яна Новотна (чвертьфінал)
 Відсутня
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (переможниця)
  Патті Фендік (3-тє коло)
  Радка Зрубакова (3-тє коло)

  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Манон Боллеграф (2-ге коло)
  Регіна Райхртова (2-ге коло)
  Андреа Темешварі (1-ше коло)
  Ізабель Демонжо (3-тє коло)
  Террі Фелпс (3-тє коло)
  Кеті Ріналді (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 
 

Brisbane International